Bedő, község Hajdú-Bihar megyében
Bedő, férfikeresztnév